Rafael Kofman, scacchista russo
Sarah Kofman, filosofo francese